Владимир Йорданов Оклев е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Владимир Оклев е роден на 8 септември 1908 година в София в семейството на прилепчанеца деец на ВМОРО Йордан Оклев и вощаранката Екатерина Оклева. Включва се в редиците на ВМРО. При разкола в организацията, настъпил след убийството на генерал Александър Протогеров в 1928 година Оклев е сред видните фигури на протогеровистите. Заедно с Петър Трайков се сближава с комунистите. Оклев заедно с Трайков на 7 февруари 1939 година са освободени от изолационния лагер в Долна баня, където интернирани от режима на деветнадесетомайците.

През март 1943 година контактува с четническото движение на Дража Михайлович, заради което е арестуван.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Протогеровисти
Родени в София
По произход от Прилеп
По произход от Вощарани